Шимич — славянская фамилия:

 Шимич, Ана (род. 1990) — хорватская легкоатлетка, прыгунья в высоту.
 Шимич, Боян (род. 1976) — сербский футболист.
 Шимич, Антун Бранко (1898—1925) — герцеговинский поэт и эссеист.
 Шимич, Дарио (род. 1975) — хорватский футболист, рекордсмен сборной по количеству проведенных матчей.
 Шимич, Душан (род. 1980) — сербский футболист, полузащитник.
 Шимич, Йосип (род. 1977) — хорватский футболист.
 Шимич, Марко (род. 1988) — хорватский футболист.
 Шимич, Роко (род. 2003) — хорватский футболист.
 Шимич, Франьо (1900—1944) — хорватский военачальник времён Второй мировой войны.